Tell Your Children – film del 1922 diretto da Donald Crisp
Tell Your Children – film del 1936 diretto da Louis J. Gasnier
Tell Your Children – film del 2019 diretto da Doug Kaufman